

Sigle 
 Kortrijkse Zwemkring – polisportiva belga

Codici 
 KZK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kompong Thom (Cambogia)
 kzk – codice ISO 639-3 della lingua kazukuru